Schwester steht für:
 weibliches Kind der eigenen Eltern oder eines Elternteils, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Geschwister
 Krankenschwester, siehe Gesundheits- und Krankenpfleger
 Ordensschwester, Mitglied einer Ordensgemeinschaft für Frauen
 Nonne, weibliches Mitglied mancher christlicher oder buddhistischer Orden

Schwestern steht für:
 Schwestern (1999), deutscher Kurzfilm von Mirjam Kubescha
 Schwestern (2013), deutscher Spielfilm von Anne Wild
 Die Schwestern (Novellensammlung) (1906), drei historische Novellen von Jakob Wassermann
 Bloch: Schwestern, deutscher Fernsehfilm von Edward Berger (2004)

Siehe auch:
 Die Schwestern (Begriffsklärung)
 Drei Schwestern (Begriffsklärung)
 Sieben Schwestern (Begriffsklärung)
 Kleine Schwestern (Begriffsklärung)
 Schwesterchen
 Schwesterlein
 Bruder und Schwester